Дон Рамон има више значења:

 Дон Рамон (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дон Рамон (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дон Рамон (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Дон Рамон (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику